Особо охраняемые природные территории Танзании довольно разнообразны, начиная от морских территорий и заканчивая лугами Килиманджаро — высочайшей горы Африки. Около трети всей территории страны представляет собой охраняемую зону, состоящую из национальных парков, заказников, морских парков, заповедников и др.

Ниже представлен обзор различных охраняемых территорий в Танзании, включая основных представителей флоры и фауны. Примечательные виды (эндемики или те, которые представлены в больших количествах) выделены жирным шрифтом.

Национальные парки 
Все 15 национальных парков занимают территорию, превышающую 42 000 км² и управляются службой TANAPA (Tanzania National Parks authority). Наиболее известными парками являются Аруша и Серенгети (частично из-за фильмов об африканской дикой природе).

Другие охраняемые территории

Примечания

Ссылки 

 Tanzania National Parks
 Marine Parks in Tanzania

Охраняемые природные территории Танзании
Танзания, ООПТ
Т